Die Liste der Spieler von Manchester United umfasst alle Spieler, die für den englischen Fußballverein Manchester United (bis 1902 Newton Heath) mindestens einen Einsatz in der Football League (1892–1992) oder Premier League (seit 1992), im FA Cup (seit 1886), dem League Cup (seit 1960) oder einem Europapokal-Wettbewerb (seit 1956; UEFA Champions League und Vorgänger, Europapokal der Pokalsieger, UEFA Europa League und Vorgänger, UEFA Super Cup) hatten. Nicht berücksichtigt wurden Einsätze im Charity Shield, dem Weltpokal, und der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom Saisonende 2021/22.

 Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
 Nationalität: Nennt die Nationalität des Spielers. Bei Spielern mit mehreren Nationalitäten hat das Land Vorrang, für dessen Nationalmannschaft der Spieler antrat oder angetreten wäre. Bei britischen Spielern, die für kein Nationalteam spielten, wurde als Kriterium für die Nationalität die Zugehörigkeit des Geburtsortes herangezogen.
 von und bis: Nennt den Zeitraum, in dem der Spieler einen Profivertrag bei dem Verein hatte. Bei Spielern, bei denen der Zeitpunkt des Vertragsbeginns oder Vertragsendes unbekannt ist, wird das Jahr des ersten bzw. letzten Einsatzes genannt.
 Ligaspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für Manchester United in der Football League und der Premier League absolvierte. Nicht berücksichtigt werden die Spiele in der Football Alliance (1889–1892) und The Combination (1888/89) und die Einsätze in den regionalen Wartime-League-Spielzeiten von 1915 bis 1919 und 1939 bis 1946.
 Ligatore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für Manchester United in der Football League und der Premier League erzielte. Nicht berücksichtigt werden die Tore in der Football Alliance (1889–1892) und The Combination (1888/89) und die Treffer in den regionalen Wartime-League-Spielzeiten von 1915 bis 1919 und 1939 bis 1946.
 FA-Cup-Spiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für Manchester United seit der erstmaligen Teilnahme 1886 im FA Cup absolvierte.
 FA-Cup-Tore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für Manchester United seit der erstmaligen Teilnahme 1886 im FA Cup erzielte.
 Ligapokalspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für Manchester United seit der erstmaligen Teilnahme 1960 im League Cup absolvierte.
 Ligapokaltore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für Manchester United seit der erstmaligen Teilnahme 1960 im League Cup erzielte.
 Europapokalspiele (EP-Spiele): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für Manchester United in offiziellen Europapokalwettbewerben absolvierte.
 Europapokaltore (EP-Tore): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für Manchester United in offiziellen Europapokalwettbewerben erzielte.
 Nationalspieler: Zeigt an, ob der Spieler im Laufe seiner Karriere in mindestens einem offiziellen A-Länderspiel zum Einsatz kam. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Spieler während seiner Zeit bei Manchester United in die Nationalmannschaft berufen wurde.

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Literatur 
 Andrew Endlar: Manchester United: The Complete Record. Orion, London 2007, ISBN 0-7528-9084-0.

Weblinks 
 Encyclopaedia Manchester United

!
Manchester United
Fussballspieler Manchester United